USS Independence je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Independence (1775) 
 USS Independence (1777) 
 USS Independence (1814) 
 USS Independence (CVL-22) 
 USS Independece (CV-62)

Independence